Widlica – typ układu przestrzennego wsi
 Widlica – rzeka w dorzeczu Odry
 Widlica – rodzaj roślin z rodziny arekowatych (palm)
 Widlica – wieś w Bułgarii